L'International Lawn Tennis Challenge 1930 (conosciuto oggi come Coppa Davis) è stata la 25ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 28 nazioni: 24 nella zona europea e 4 nella zona americana.

La Francia ha battuto gli Stati Uniti nel challenge round che si è disputato allo Stade Roland Garros di Parigi in Francia dal 25 al 27 luglio.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Spareggio Interzonale

Challenge Round

Altri progetti

Collegamenti esterni

Tennis nel 1930
 1930